Клайн-Упаль () — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Гюстров. Подчиняется управлению Рибниц-Дамгартен. Население составляет 284 человек (2009); в 2003 г. - 289. Занимает площадь 7,91 км². Официальный код  —  13 0 53 041.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Мекленбурга-Передней Померании